Peter Feddersen ist der Name folgender Personen:

* Peter Feddersen (Richter) (1750–1822), dänischer Jurist, Richter und Politiker 
 Peter Feddersen (Politiker, 1800) (1800–1869), dänischer Jurist und Politiker
 Peter Feddersen (Politiker, 1802) (1802–1896), deutscher Landwirt und Politiker